Airo je priimek več znanih oseb:

 Aksel Airo (1898—1985), finski general
 Clemente Airó (1918—1974), kolumbijski pisatelj
 Mario Airo (*1961), italijanski slikar